Luigi Gatti (1740–1817) – włoski kompozytor 
 Luigi Gatti (ur. 1946) – włoski arcybiskup, nuncjusz apostolski